LÉglise évangélique réformée est un lieu de culte de l', située Aleja Solidarności (n° 74), arrondissement de Śródmieście (centre-ville) à Varsovie.

Édifice religieux à Varsovie